Le Grand Prix moto de Catalogne 2003 est le sixième rendez-vous de la saison 2003 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le circuit de Catalogne du 13 au .

Classement final MotoGP

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP.

Grand Prix moto de Catalogne
Catalogne
Sport en Espagne en 2003
2003 en Catalogne